El Terremoto de Corea del Norte del 2017 fue un sismo de magnitud 6.3mb inducido por la Prueba nuclear de Corea del Norte de 2017, registrado el 3 de septiembre del 2017 a las 03:30:01 (Hora UTC), al ser una prueba nuclear tuvo una profundidad de 0 km.

Explosión nuclear y relación al sismo 
El sismo fue registrado a la misma hora y fecha que La prueba nuclear de Corea del Norte, además fue fácil distinguirlo de un terremoto natural debido a como lo registraron sismogramas cercanos, ya que a diferencias de terremotos naturales, este sismo fue distinguido por no presentar una forma natural en el registro y por no observarse la Onda S y P como se debería.

La explosión nuclear fue detectada por sismogramas de todo el mundo.

Reportes de Percepción 
El sismo se reporto en Corea del Norte, Corea del sur, una pequeña parte de Rusia, y China.

Referencias 

Terremotos en Corea del Norte
Terremotos de 2017
Corea del Norte en 2017